Magliano Alpi — comuna italiana do Piemonte
 Magliano Sabina — comuna italiana do Lácio
 Magliano Romano — comuna italiana do Lácio
 Magliano Alfieri — comuna italiana do Piemonte
 Magliano Vetere — comuna italiana da Campânia
 Magliano in Toscana — comuna italiana da Toscana
 Magliano de' Marsi — comuna italiana dos Abruzzos
 Magliano di Tenna — comuna italiana do Marche
 Santa Croce di Magliano — comuna italiana do Molise

Desambiguações de topônimos